Aceasta este lista celor 652 de comune din departamentul Nord, din Franța.

(CUDL) Communauté urbaine de Lille Métropole, creată în 1966.
(CUD) Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, creată în 1968.
(CAC) Communauté d'agglomération de Cambrai, creată în 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération du Douaisis, creată în 2002.
(CAM) Communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre, creată în 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, creată în 2001.
(CAV) Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, creată în 2001.

Nord